Toponímia
 Montrose (Colorado)
 Montrose (Dakota del Sud)
 Montrose (Geòrgia)
 Montrose (Illinois)
 Montrose (Iowa)
 Montrose (Minnesota)
 Montrose (Mississipí)
 Montrose (Missouri)
 Montrose (Nova York)
 Montrose (Virgínia)
 Montrose (Virgínia de l'Oest)
 Montrose-Ghent, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Montrose (ciutat d'Escòcia)
 La Crescenta-Montrose, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Montrose (municipi rural), divisió administrativa de la província canadenca de Saskatchewan
 Altres
 Montrose FC, club de futbol escocès 
 Montrose (grup), grup estatunidenc de heavy metal/rock dur